Ez a lista Florida állam megyéit sorolja fel.

A lista
Floridának összesen 67 megyéje van:

Források 
 

Florida megyéi
Közigazgatási listák